Пасіка — господарство з розведення бджіл
 Пасіка — термін лісового господарства, відведена на зруб ділянка лісу. Є частиною лісосіки. Повалені деревні хлисти або дерева трелюють з пасіки по одному пасічному трелювальному волоку. У чокерному варіанті це здійснюється за допомогою тракторів. Також пасіка виділяється як зона безпеки між місцями звалювання дерев та місцями де ведуться інші роботи, якщо трелювання відбувається кіньми або є безчокерним, або здійснюється на схилах крутістю понад 150.

Пасіка — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Пасіка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Пасіка — починок, Шарканський район, Удмуртія

Пасіка — село, Закарпатська область, Мукачівський район
 Пасіка — село, Сумська область, Конотопський район
 Пасіка — село, Харківська область, Ізюмський район

Див. також 
 Пасєка